— железнодорожная станция на линиях Яманотэ и Кэйхин-Тохоку, расположенная в специальном районе Тайто, Токио. Станция была открыта 11 июля 1912 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 JR East: Станция Угуисудани